Lavergne steht für:
 Lavergne (Lot), eine südfranzösische Gemeinde
 Lavergne (Lot-et-Garonne), eine südfranzösische Gemeinde

Lavergne ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Lavergne-Peguilhen (1803–1867), Landrat, Reichstagsabgeordneter
 Claudius Lavergne (1815–1887), französischer Maler und Glasmaler
 Didier Lavergne, Maskenbildner
 Moritz von Lavergne-Peguilhen (1801–1870), preußischer Landrat

Sonstiges:
 LaVergne-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 La Vergne